Oleksandr Sintschenko ist der Name folgender Personen:

* Oleksandr Sintschenko (Politiker) (1957–2010), ukrainischer Politiker
 Oleksandr Sintschenko (Historiker) (* 1977), ukrainischer Historiker und Journalist
 Oleksandr Sintschenko (Fußballspieler) (* 1996), ukrainischer Fußballspieler